Marin se poate referi la:

Locuri din România 
 Marin, Sălaj - un sat din județul Sălaj, România
 Râul Marin, curs de apă, afluent al râului Crasna

Locuri din Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Marin, statul 
 Marin, comună în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței

Papi 
 Papa Marin I - papă al Bisericii Catolice între 882 și 884

Vezi și 
 Marin (prenume)
 Marin (nume de familie)
 Marinescu (nume de familie)
 Mărinești (dezambiguizare)